Андреа Лопез () колумбијска је глумица.

Филмографија:

Напомене и референце 

Рођени 1976.
Колумбијски глумци

Спољашње везе